São Francisco de Paula ist der Ortsname von

 São Francisco de Paula (Minas Gerais), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais
 São Francisco de Paula (Rio Grande do Sul), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul

Siehe auch:
 San Francisco de Paula